Тетрателлурид трипразеодима — бинарное неорганическое соединение
соль празеодима и теллура
с формулой PrTe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетрателлурид трипразеодима образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа I 3d,
параметры ячейки a = 0,9487 нм, Z = 4,
структура типа тетрафосфида тритория ThP
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1650°C (1700°C)
и имеет область гомогенности 55÷58,5 ат.% теллура.

Примечания 

Соединения празеодима
празеодима